Remus Câmpeanu se poate referi la:
 Remus Câmpeanu, n. 25 noiembrie 1960, istoric român
 Remus Câmpeanu (1938 - 2021), fotbalist român care a jucat ca fundaș stânga la Universitatea Cluj.